Целестина — женское имя, вариант мужского имени Целестин.
 (237) Целестина — типичный астероид главного пояса.